Марія до Амарал Рібейру (; Ріо-де-Жанейро, 9 листопада 1975) — бразильська акторка, письменниця і кінорежисер . За свою кар’єру вона отримала кілька нагород, у тому числі Grande Otelo, Guarani Award, Quality Brazil Award і Kikito from Festival de Gramado.

Біографія 
Народилася в заможній родині, вона є дочкою Марини Ракель Карнейру до Амарал е Сілва та Леонідіу Рібейру Філью (помер у 2013 році).

Кар'єра 
Свою кар'єру на телебаченні вона розпочала у 1994 році з участі в міні-серіалі Memorial de Maria Moura. Наступного року вона брала участь у теленовеллі « História de Amor » Маноеля Карлоса . Протягом п’яти років вона трималася подалі від мильних опер, знімаючись, однак вона змінила роль у семи п’єсах: Confissões de Jovens, Cabaré Filosófico, A Primeira Valsa, O Inimigo do Povo, Cabaré Filosófico 2 та Separações e Capitu. У 2001 році вона повернулася до мильних опер у A Padroeira . У 2003 році вона випустила свою першу режисерську роботу в короткометражному фільмі Vinte e Cinco. У 2004 році вона перейшла на RecordTV, де працювала у таких теленовелах, як перевидання A Escrava Isaura у 2004 році, де зіграла прекрасну Мальвіну, а також Luz do Sol, зігравши Зої. Вона також зіграла молоду Ану Марію у фільмі « Толерантність » режисера Карлоса Гербаза. У театрі грала у багатьох виставах.  У 2008 році вона повернулася на сцену в «Після початку світу» зігравши Адальгісу. У 2011 році вона грає головну роль у виставі Deus é um DJ .

У 2014 році вона повернулася до Globo в мильній опері 21h Império. Наступного року вона випустила свою першу книгу під назвою Trinte e Oito e Meio, об’єднавши «хроніки, роздуми та спалахи» з автобіографічними текстами. У 2017 році вона об’єдналася з актрисою Кароліною Дікманн, її подругою понад 20 років, і музикантом Претінью да Серріньєю, щоб створити шоу Tryo Elétryco - Ensaio sobre algo que a povo não não sei que é. Це в серіалі Netflix «Механізм », прем’єра якого відбулася в 2018 році. У неї також є особистий проект: «Я починаю збирати документальний фільм про мого батька, який я знімала за десять років до його смерті, коли він продав будинок, який ми мали в Ангрі . Він був президентом SulAmérica Seguros, мав коня в Jockey, був сповнений історій, чарівний. Мій батько був сином інтелектуалів, які отримали багато влади та грошей і втратили абсолютно все. Занепадницька аристократія, яка створює дуже гарну драматургію ».

Особисте життя 
Перш ніж утвердитися як актриса, вона вивчала журналістику в Папському католицькому університеті Ріо-де-Жанейро. Її перший шлюб був з актором Пауло Бетті, з яким вона жила з 2001 по 2005 рік, де у них народився син Жоао, який народився в 2003 році. У той же рік їхнього розлучення вона почала зустрічатися з актором Кайо Блатом. У 2007 році вони переїхали жити разом. Від цього союзу в 2010 році народився її другий син Бенто. У 2015 році пара розлучилася на кілька місяців, але незабаром відновила стосунки. У 2017 році розірвався десятирічний шлюб двох акторів. У квітні 2018 року Марія почала зустрічатися з актором Фабіо Ассунсао, які закінчилися в серпні, вони відновилися в жовтні і знову закінчилися в листопаді. З листопада 2019 року по травень 2020 року вона зустрічалася з музикантом Даві Мораесом.

Актриса є відкритою бісексуалкою і феміністкою.

Фільмографія

Телебачення

Фільми

В якості сценаристки/режисерки

Театр

Бібліографія 

 Тридцять вісім з половиною (2015)

Нагороди та номінації 
 Примітки

Посилання 

 
 «Entrevista para a revista Tpm» 
 «Maria Ribeiro em ensaio para a revista Trip - TripGirl» 
 Áudio: Os dilemas da mulher na sociedade contemporânea. Entrevista de Maria Ribeiro a Tatiana Vasconcellos (duração: 00:50:44). CBN, 29 de setembro de 2017.

Уродженці Ріо-де-Жанейро
Народились 1975
Бразильські актори
Артисти Ріо-де-Жанейро
Бездушні
Бразильські письменники